Ksienija Jurjewna Kabłukowa (; ur. 16 czerwca 1998 w Czajkowskim) – rosyjska skoczkini narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów i medalistka mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W październiku 2014 roku Kabłukowa, wraz z drużyną Kraju Permskiego (w zespole skakali także: Gieorgij Czerwiakow, Anastasija Gładyszewa i Aleksiej Kamynin) zdobyła srebrny medal letnich mistrzostw Rosji.

W grudniu 2014 zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym, zajmując w Notodden 29. i 37. pozycję. We wrześniu 2015 po raz pierwszy w karierze wzięła udział w zawodach cyklu Letniego Grand Prix w skokach narciarskich, dwukrotnie plasując się na 27. pozycji w Czajkowskim, a dzięki zdobytym wówczas 8 punktom zakończyła edycję tego cyklu z 2015 na 38. miejscu.

12 grudnia 2015 w miejscowości Niżny Tagił po raz pierwszy w karierze wystartowała w konkursie Pucharu Świata, zajmując 34. pozycję. Pierwsze punkty tego cyklu zdobyła 16 stycznia 2016 w Sapporo, gdzie zajęła 26. miejsce. W debiutanckim sezonie punktowała jeszcze trzykrotnie – 23 stycznia 2016 w Zaō była 30., 6 lutego 2016 w Hinzenbach zajęła 27. pozycję, a 13 lutego 2016 w Ljubnie była 29. Dzięki zdobytym łącznie 12 punktom w klasyfikacji końcowej sezonu uplasowała się na 44. pozycji.

23 lutego 2016 w Râșnovie zajęła 10. miejsce w konkursie indywidualnym mistrzostw świata juniorów, a dzień później, wraz z rosyjską drużyną, uplasowała się na 8. miejscu w rywalizacji zespołów mieszanych.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Czajkowskim
Urodzeni w 1998